Forsthaus steht für:
 Forsthaus, forstwirtschaftliches Gebäude

Orte:
 Forsthaus (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Ortsteil von Bad Gottleuba-Berggießhübel, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Forsthaus (Bindlach), Wohnplatz der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Forsthaus (Boock), Wohnplatz von Boock, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus (Castell), Ortsteil von Castell, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Forsthaus (Eldena), Wohnplatz von Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus Heide, Viernheim in Hessen 
 Forsthaus (Hösbach), Ortsteil von Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Forsthaus (Iphofen), Ortsteil von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Forsthaus (Kade), Wohnplatz von Kade, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Forsthaus (Leinburg), Ortsteil von Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Forsthaus (Lüblow), Wohnplatz von Lüblow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus (Ludwigslust), Wohnplatz von Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Forsthaus (Muhr am See), Ortsteil von Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Forsthaus (Nadrensee), Wohnplatz von Nadrensee, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus (Schlagenthin), Wohnplatz von Schlagenthin, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Forsthaus (Speichersdorf), Ortsteil von Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Forsthaus (Weitendorf), Wohnplatz von Weitendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus (Zierzow), Wohnplatz von Zierzow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Bahnhof Forsthaus
 Försterhaus